Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS San Francisco:

  – incrociatore protetto varato nel 1890 e radiato nel 1921
  – incrociatore pesante della classe New Orleans, varato nel 1934 e radiato nel 1946
  – sottomarino nucleare d'attacco della classe Los Angeles, varato nel 1981 e ancora in servizio attivo